Xarxa tròfica o cadena alimentària és l'estructura per a l'obtenció d'aliments dins d'un ecosistema.
 Hormona tròfica afecta el creixement dels éssers humans.
 Estat tròfic o l'índex de l'estat tròfic serveix per estimar, en una massa d'aigua, la quantitat d'elements que faciliten el desenvolupament dels éssers vius.